Gemeine steht für:
 Gemeine in der  Druckersprache, siehe Minuskel
 Gemeine als Selbstbezeichnung von Mitgliedern, siehe Herrnhuter Brüdergemeine

Siehe auch:

 Gemein (verschiedene Bedeutungen)
 Gemeinde (Begriffsklärung)